Оле Йохан Шелбред-Кнутсен () е норвежки театрален и филмов актьор. Роден на 2 септември 1972 г. в Норвегия. През 1998 г. завършил Национален академичен театър. Живее в Осло.

Филмография

Външни препратки 
  
 Оле Йохан Шелбред-Кнутсен за сайта Sceneweb 
 Оле Йохан Шелбред-Кнутсен за сайта КиноПоиск 
 Оле Йохан Шелбред-Кнутсен  за сайта Dramatikkenshus 

Норвежки актьори и актриси
Родени в Норвегия